HMCS Fraser je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Fraser (H48)
 HMCS Fraser (DDH 233)

Fraser